Renaissance Technologies LLC — американская финансовая компания (хедж-фонд) базирующаяся в Восточном Сетаукете, штат Нью-Йорк на Лонг-Айленде. Специализируется на биржевой торговле с использованием количественных моделей, полученных на основе математического и статистического анализа. Фонд славится лучшими показателями в истории инвестирования. Был основан в 1982 году Джеймсом Саймонсом, известным математиком, занимавшимся дешифровкой советских кодов во время холодной войны.

В 1988 году фирма создала свой самый прибыльный фонд — Medallion, — на основе расширенной формы математических моделей Леонарда Баума, улучшенной алгебраистом . Хедж-фонд был назван Медальоном в честь математических наград, полученных Саймонсом и Аксом.

Medallion славится лучшей историей доходности на Уолл-стрит, демонстрируя рентабельность более 66 % годовых (до выплаты налогов) или 39 % после уплаты налогов и сборов в течение 30-летнего периода с 1988 по 2018 год. Однако Medallion открыт лишь для собственных сотрудников; для внешних инвесторов Renaissance предлагает два портфеля — Institutional Equities Fund (RIEF) и Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA).

Саймонс руководил «Ренессансом» до своей отставки в конце 2009 года. В настоящее время компанией управляет Питер Браун (после ухода Роберта Мерсера в отставку), оба они были специалистами в области компьютерных технологий специализирующимися на компьютерной лингвистике, и присоединились к Renaissance в 1993 году из IBM Research. Саймонс продолжает играть роль в фирме в качестве неисполнительного председателя и по-прежнему вкладывает средства в её фонды, особенно в скрытную и неизменно прибыльную стратегию «черного ящика» Medalion. Благодаря успеху «Ренессанса» в целом и «Медальона» в частности, Саймонса называют лучшим управляющим деньгами в мире.

Примечания

Ссылки 
 How Jim Simons became the most successful investor of all time, The Economist, Nov 14th 2019 — обзорная статья The Economist.

Хедж-фонды